«Viós» puede referirse a:
 Vions, comuna francesa del departamento de Saboya.
 Vions, parroquia española situada en el municipio de Abegondo, de la provincia de La Coruña.
 Viones, parroquia civil española del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.